

Patronyme 
 Raymond Quibel, (1883-1978), (peintre décorateur français)
 Robert Quibel, (1930-2013), (chef d'orchestre français)

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme normand